

Lettres et sciences humaines 
 En archéologie, un tell est un monticule qui résulte de l'accumulation de matières et de leur érosion sur une longue période en un lieu anciennement occupé par les hommes.

Culture et société

Cinéma 

 Tell est un film suisse de 2007.
 Tell est un film américain de J. M. R. Luna, sorti en 2014.

Jeux 
 Au poker, un tell est un indice détectable dans le comportement d'un adversaire (cela désigne également le comportement lui-même).

Anthroponyme

Prénom 
 Tell (d'après Guillaume Tell) a été utilisé comme prénom révolutionnaire, et souvent attribué sous la Terreur.

Patronyme 

 Alma Tell (1898-1937), actrice américaine, sœur d'Olive Tell 
 Christine Tell, femme politique provinciale saskatchewanaise 
 Diane Tell, artiste québécoise
 Jordan Tell (né en 1997), footballeur français
 Olive Tell (1894-1951), actrice américaine

Personnage mythique 
 Guillaume Tell (Wilhelm Tell en allemand) est un héros légendaire qui aurait vécu dans le canton d'Uri en Suisse au début du  et aurait libéré sa patrie du joug autrichien. Après Roger Federer, c'est certainement le Suisse le plus connu au monde, mais son existence réelle est contestée.

Toponyme 

 Tell, un village de Palestine près de Naplouse ;
 Tell, une communauté du Texas ;
 Le Tell, une région algérienne.
Tell el Maskhouta, en Égypte.
Tell el-Amarna, en Égypte

Notes et références 

Prénom révolutionnaire